Celtic Woman е дамски музикален ансамбъл, основан през 2004 година. Групата има издадени 7 студийни албума до 2011 година. Музиката им е в стиловете келтска, фолк, ню ейдж.

Дискография 
 2005 – Celtic Woman
 2006 – Celtic Woman: A Christmas Celebration
 2007 – Celtic Woman: A New Journey
 2008 – Celtic Woman: A Celtic Family Christmas
 2008 – Celtic Woman: The Greatest Journey
 2010 – Celtic Woman: Songs from the Heart
 2011 – Celtic Woman: Lullaby
 2011 – Celtic Woman: Believe
 2011 – Celtic Woman: An Irish Journey
 2011 – Celtic Woman: A Celtic Christmas
 2012 – Celtic Woman: Believe
 2012 – Celtic Woman: Home for Christmas
 2012 – Celtic Woman: Silent Night
 2014 – Celtic Woman: Emerald – Musical
 2014 – Celtic Woman: O Christmas Tree

Външни препратки 
 Официален сайт

Ирландски момичешки групи
Музикални групи в Дъблин